Arthur Pillu-Périer : animateur de radio et de télévision
 Jean-Marie Pillu, dit Jean-Marie Périer :  photographe français
 François Pillu : acteur français
 Lissa Pillu : productrice française
Patronyme corse